Autostrada A7 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A7 (Italien)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A7 (Rumänien)